Bonciu bezeichnet:

 H. Bonciu (1893–1950), einen rumänischen Literaten
 Bonciu (Vâlcea), ein Dorf im Kreis Vâlcea (Rumänien)